Combat de Gourma-Rharous (2015)
 Combat de Gourma-Rharous (2017)